Froidmont ist der Name folgender Orte:
 Froidmont, Ortsteil von Tournai, Belgien
 Froidmont-Cohartille, französische Gemeinde im Département Aisne
 Bouxières-sous-Froidmont, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Das Kloster Froidmont, eine ehemalige Zisterzienserabtei im französischen Département Oise

Froidmont ist der Familienname folgender Personen:
 Hélinand de Froidmont († 1230), Zisterziensermönch, Dichter und Chronist
 Libert Froidmont (1587–1653), belgischer Theologe